Marcenaro – calciatore italiano
Giuseppe Marcenaro (1942) – scrittore italiano
Matteo Marcenaro (1992) – arbitro italiano
Nelson Marcenaro (1952-2021) – calciatore uruguaiano
Pietro Marcenaro (1946) – politico e sindacalista italiano